Lauterbrunn ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Lauterbrunn (Heretsried), Ortsteil der Gemeinde Heretsried, Landkreis Augsburg, Bayern
 Lauterbrunn (Gemeinde Aurolzmünster), Ortschaft von Aurolzmünster, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Lauterbrunn (Gemeinde Andorf), Ortschaft in der Gemeinde Andorf, Bezirk Schärding, Oberösterreich